Amphipogon kan syfta på:

 Amphipogon (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Amphipogon (växter) – ett släkte av växter